Транзи́ — вид скульптурных надгробий, которые выполнены в виде частично разложившегося трупа. Такие надгробия создавались в Европе в период позднего Средневековья и в эпоху Возрождения.

Впервые такие надгробия появились в некоторых районах Северной Европы в конце XIV века. Они могли представлять собой фигуру, целиком закутанную в саван, скелет, обтянутый остатками кожи, разлагающийся труп с торчащими внутренностями или покрытый жабами и змеями.

На протяжении XV и XVI веков транзи получили распространение на территории Северной Европы. В Англии они изображали иссохшие тела, в то время как в Австрии и Германии преобладали фигуры, покрытые змеями и жабами, а во Франции, Бургундии и Шотландии — закутанные фигуры. Во Франции скульпторы нередко создавали статуи в виде тел, изъеденных червями. В XVI веке во Франции появился ещё один тип, изображавший нагие трупы лишь несколько часов спустя после смерти.

Транзи могли располагаться на могиле по-разному. В некоторых случаях они могли быть вырезаны в нижней части большого барельефа, представлявшего какую-либо религиозную сцену. В Германии небольшая фигура транзи могла быть изображена в нижней части герба. Иногда фигура в натуральную величину могла быть вырезана на могильной плите. Транзи могли дополняться небольшой фигурой молящегося, расположенной выше, которая олицетворяла душу умершего. Были распространены и сложные скульптурные надгробия, в которых фигура транзи сочеталась со скульптурным изображением живого человека. Оба изваяния выполнялись в натуральную величину, причём в Англии их располагали в лежачем положении одно над другим, а во Франции фигура живого человека была выполнена в коленопреклоненной позе. В обоих случаях транзи располагались ниже второй фигуры.

Смысл и назначение транзи до сих пор не получили достаточного объяснения. Некоторые ранние авторы полагали, что они служат буквальной иллюстрацией того, что происходит с телом умершего после смерти. Многие современные исследователи сходятся на том, что фигуры должны были выполнять функцию memento mori (напоминать живым о неизбежности смерти).

Галерея

См. также 
 Эффигия
 Образ смерти
 Макабр

Источники 
 Kathleen Cohen. Metamorphosis of a Death Symbol: The Transi Tomb in the Late Middle Ages and the Renaissance. University of California Press, 1973. С. 1—11

Виды скульптуры
Смерть в искусстве и культуре
Надгробные памятники